Die Adelaide Sevens 2010 (offiziell als International Rugby Sevens Adelaide 2010 bezeichnet) waren die siebte Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers Australian Sevens. Das Turnier fand vom 19. bis zum 21. März statt. Im Finale gewann Samoa 38:10 gegen die USA und gewann das Turnier damit zum ersten Mal.

Teilnehmer 

16 Mannschaften nahmen an den Adelaide Sevens 2010 teil:

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Shield

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 Adelaide Sevens 2010 auf rugby7.com
 Adelaide Sevens 2010 auf worldrugby.org

Rugby 2010
Sportveranstaltung in Adelaide
City of Adelaide